Bonțești se poate referi la:

 Bonțești, Arad
 Bonțești, Vrancea